Curcus Maximus — термин, который может означать:

 Curcus Maximus — Большой цирк в Древнем Риме
 Curcus Maximus — норвежская рок-группа